Ёкодзуна:

 Ёкодзуна — высший ранг (титул, позиция, звание) борца сумо.
 Ёкодзуна — американский рестлер.